Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2013 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Jekaterina Makarova in Jelena Vesnina sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale) 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (polfinale)
  Nadja Petrova /  Katarina Srebotnik (polfinale)
  '''Jekaterina Makarova /  Jelena Vesnina (prvakinji)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (prvi krog)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (prvi krog)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (tretji krog)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai ''(drugi krog)

<li>  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (drugi krog)
<li>  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (četrtfinale)
<li>  Anastazija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (četrtfinale)
<li>  Serena Williams /  Venus Williams (odstop)
<li>  Zhang Shuai /  Zheng Jie (tretji krog)
<li>  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (prvi krog)
<li>  Chan Hao-ching /  Darija Jurak (drugi krog)
<li>  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2013